|-
| 179601 - ||  || 9 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179602 - ||  || 15 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179603 - ||  || 13 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179604 - ||  || 14 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179605 - ||  || 12 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179606 - ||  || 12 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179607 - ||  || 20 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179608 - ||  || 22 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179609 - ||  || 18 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179610 - ||  || 17 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179611 - ||  || 30 iulie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 179612 - ||  || 22 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179613 - ||  || 4 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179614 - ||  || 5 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179615 - ||  || 6 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179616 - ||  || 6 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179617 - ||  || 6 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179618 - ||  || 6 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179619 - ||  || 6 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179620 - ||  || 6 august 2002 ||  || 
|-
| 179621 - ||  || 8 august 2002 || Eskridge || Eskridge
|-
| 179622 - ||  || 6 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179623 - ||  || 10 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179624 - ||  || 9 august 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 179625 - ||  || 9 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179626 - ||  || 9 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179627 - ||  || 9 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179628 - ||  || 10 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179629 - ||  || 10 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179630 - ||  || 11 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179631 - ||  || 12 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179632 - ||  || 13 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179633 - ||  || 13 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179634 - ||  || 11 august 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 179635 - ||  || 14 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179636 - ||  || 14 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179637 - ||  || 13 august 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 179638 - ||  || 14 august 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 179639 - ||  || 13 august 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 179640 - ||  || 13 august 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 179641 - ||  || 13 august 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 179642 - ||  || 14 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179643 - ||  || 14 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179644 - ||  || 14 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179645 - ||  || 14 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179646 - ||  || 14 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179647 - ||  || 10 august 2002 ||  || 
|-
| 179648 - ||  || 8 august 2002 || Palomar || 
|-
| 179649 - ||  || 8 august 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 179650 - ||  || 8 august 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 179651 - ||  || 8 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179652 - ||  || 11 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179653 - ||  || 11 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179654 - ||  || 11 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179655 - ||  || 16 august 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 179656 - ||  || 16 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179657 - ||  || 26 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179658 - ||  || 26 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179659 - ||  || 28 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179660 - ||  || 27 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179661 - ||  || 28 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179662 - ||  || 28 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179663 - ||  || 29 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179664 - ||  || 29 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179665 - ||  || 29 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179666 - ||  || 29 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179667 - ||  || 29 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179668 - ||  || 29 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179669 - ||  || 29 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179670 - ||  || 29 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179671 - ||  || 30 august 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 179672 - ||  || 20 august 2002 || Palomar || 
|-
| 179673 - ||  || 29 august 2002 || Palomar || R. Matson
|-
| 179674 - ||  || 17 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179675 - ||  || 17 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179676 - ||  || 28 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179677 - ||  || 30 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179678 Rietmeijer ||  || 26 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179679 - ||  || 28 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179680 - ||  || 18 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179681 - ||  || 17 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179682 - ||  || 16 august 2002 || Nanchuan || Q.-z. Ye
|-
| 179683 - ||  || 27 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179684 - ||  || 29 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179685 - ||  || 18 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179686 - ||  || 17 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179687 - ||  || 29 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179688 - ||  || 30 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179689 - ||  || 1 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 179690 - ||  || 3 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 179691 - ||  || 3 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 179692 - ||  || 4 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 179693 - ||  || 4 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 179694 - ||  || 4 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 179695 - ||  || 4 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 179696 - ||  || 4 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 179697 - ||  || 4 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 179698 - ||  || 4 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 179699 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179700 - ||  || 3 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-